

Persone 
 Karls Kerns (1900 circa– ...) – calciatore lettone
 Joanna Kerns (1953) – attrice e regista statunitense
 Todd Kerns (1967) musicista canadese

Geografia

Canada 
 Kerns – località nel distretto di Timiskaming (Ontario)

Stati Uniti d'America 
 Kerns – quartiere di Portland, città nelle contee di Multnomah, di Washington e di Clackamas (Oregon)

Svizzera 
 Kerns – comune (Canton Obvaldo)